Pododesmus är ett släkte av musslor som beskrevs av Philippi 1837. Pododesmus ingår i familjen sadelostron.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sadelostron
Pododesmus